Понпейско-трукские (понапеа́нско-тру́кские) языки образуют подгруппу в составе микронезийской группы океанийской ветви австронезийских языков.

Включают 16 языков. Ниже даётся их классификация по Goodenough&Hunt:

 восточно-трукские языки:
 северные
 трукский язык (чуук) — острова Трук
 паафангский язык — острова Холл
 мортлокский язык — острова Мортлок
 *
 пулуватский язык
 намонуитский язык
 мапийский язык (мапия) — вымер, острова Мапия (Папуа, Индонезия)
 западно-трукские языки:
 улитийский язык — острова Улити и Нгулу
 средние
 волеаи
 сатавальско-каролинский язык
 *
 сонсорольский язык — острова Сонсорол (Палау)
 тобийский язык — остров Тоби (Палау)

Примечания

Литература 
 Goodenough, Ward Hunt; Sugita, Hiroshi. Trukese-English dictionary / Memoirs of the American Philosophical Society (Vol. 141). Philadelphia: American Philosophical Society, 1980. 399pp. ISBN 0-87169-141-8, 9780871691415

Микронезийские языки
Понапеанско-трукские языки
Языки Федеративных Штатов Микронезии